Алексей Устинов:
 Устинов, Алексей Валентинович (род. 1961) — российский физик.
 Устинов, Алексей Михайлович (1879—1937) — эсер-максималист, делегат Всероссийского Учредительного собрания, член ВЦИК.